Brushton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brushton (New York)
 Brushton (Pennsylvania)
 Brushton (West Virginia)